Обнажение:
 Обнажение — действие, приводящее человеческое тело в состояние полной или частичной наготы.
 Обнажение (геология) — выход на поверхность Земли коренных горных пород.